Лучанська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Лучанська волость — Брацлавського повіту Подільської губернії;
 Лучанська волость — Лохвицького повіту Полтавської губернії.